Mol (mjerna jedinica), SI mjerna jedinica za količinu tvari,
 Mol (glazba), glazbeni tonalitet,
 Mol (građevina), (ili mul), manje pristanište za plovila
 Mol (Ada, Srbija), naselje općini Ada, u Srbiji
 Mol (Belgija), grad u Belgiji
 MOL, kratica za mobilni obalni lanser